Aymonier puede hacer referencia a:

Camille Aymonier, educadora francesa, miembro de la Academia de Esperanto.
Célia Aymonier, atleta francesa.
Étienne Aymonier, lingüista y explorador francés.